Серия B 2008/2009 () — 77-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 30 августа 2008 года и закончился 30 мая 2009 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Серия B 2008/09 на legaserieb.it
 Серия B 2008/09 на rsssf.com

2008/2009
Футбол в Италии в 2008 году
Футбол в Италии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009